Mokrani bezeichnet:

 Adnane Mokrani
 Mohamed Mokrani